Miteff ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Miteff (* 1935), argentinischer Boxer und Schauspieler
 Fernando Miteff (1959/60–2020), US-amerikanischer Graffitikünstler